27 июня 2004 года в Монголии прошли выборы в Великий государственный хурал. Монгольская народно-революционная партия получила 36 мест из 76, однако большинство потеряла. Позже, 27 февраля 2005 года в 59-ом избирательном округе были проведены довыборы, на которых победу одержал представитель МНРП.

Кампания 
МНРП доминировала в избирательной кампании, от всей политической рекламы около 90 % принадлежало этой политической партии, столица Монголии, Улан-Батор была покрыта предвыборными плакатами, в то время как ДКР (Деморатическая коалиция - Родина) проводила очень сдержанную кампанию, избегая телевизионной рекламы и уличных рекламных щитов. Обе ведущие политические силы в ходе избирательной кампании предоставили аналогичные программы, направленные на увеличение количества рабочих мест и субсидирования молодежи страны.

Конфликты

МНРП 
Кампания прошла мирно, но была омрачена заявлениями МНРП о том, что оппозиционные кандидаты покупают голоса избирателей подарками в виде денег и спиртного.

ДКР 
Оппозиция, со своей стороны, сообщала, что правящая партия планирует совершить откровенное мошенничество на выборах, утверждая, что правительство ограничило число наблюдателей оппозиции на выборах.

Результаты

Примечания 

2004 год в Монголии
Выборы в Монголии
Монголия
Июнь 2004 года